Kemp se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stanley Wells Kemp
 Elizabeth M. Kemp